Loevy ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Loevy (1857–1910), polnisch-französischer Maler und Illustrator

Siehe auch:
 Loevy, Berliner Unternehmerfamilie und ihrer Kunstgießerei, welche als S. A. Loevy firmierte
 Löwy